Чемпионат Казахстана по шахматам 2011 проходил в Астане с 14 по 27 мая. Чемпионат страны разыгрывалось по круговой системе. За главный приз турнира 330 000 тенге боролись 14 участников, в том числе 6 гроссмейстеров. После последнего тура Ринат Джумабаев и Павел Коцур имели равное количество очков, поделив 1-2 место. Для определения победителя между ними был проведён дополнительный микроматч по быстрым шахматам, в котором победу одержал Ринат Джумабаев.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Казахстана по шахматам
2011 год в шахматах